ePrix Berlina 2015 (oryg. Formula E Berlin ePrix 2015) – ósma runda Formuły E w sezonie 2014/2015. Zawody odbyły się 23 maja 2015 roku na torze wyznaczonym wzdłuż lotniska Berlin-Tempelhof.

Lista startowa

Wyniki

I Sesja treningowa

II Sesja treningowa

Kwalifikacje 
Źródło: Autosport

Wyścig 
Źródło: Wyprzedź Mnie!

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po zakończeniu wyścigu

Kierowcy

Zespoły

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rezultaty wyścigów Formuły E
2015 w Formule E
2015 w Niemczech
Sport w Berlinie